Briaucourt (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Briaucourt (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté